«Металац» ():
  — сербская производственная компания, базируется в городе Горни-Милановац.
 «Металац» — сербский футбольный клуб из города Горни-Милановац.
 » — стадион в городе Горни-Милановац.
 «Металац» — сербский баскетбольный клуб из города Валево.
 «Металац» — название сербского футбольного клуба ОФК Белград в 1945—1950 годах.
  — хорватский футбольный клуб из города Осиек.